Осовец () — деревня, входящая в Пересвятский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
Деревня расположена в 11 км на юго-запад от Речицы и в 61 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Василевичи — Речица.

В деревне 1 жилой дом (2004 год). Планировка — короткая прямолинейная улица с юго-востока на юго-запад с редкими деревянными строениями.

История 
Согласно письменным источникам известна с XIX века как фольварк дворянина Любичанковского, которому в 1876 году принадлежало здесь 261 десятин земли и входил в состав Ровенскослободской волости Речицкого повета Минской губернии.

В 1931 году крестьяне вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны 12 жителей деревни погибли на фронте.

Осовец входит в состав совхоза «10 лет Октября» с центром в деревне Пересвятое.

Население

Численность 
2004 год — 1 двор, 1 житель.

Динамика 
 1908 год — 23 жителя.
 1930 год — 24 двора, 139 жителей.
 1959 год — 128 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 1 двор, 1 житель.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района